Breggia, een gemeente in Zwitserland
 Breggia, een rivier in Zwitserland